Ігри в Групі D чемпіонату Європи з футболу 2016 пройшли з 12 по 21 червня 2016 року. Процедура жеребкування групи відбулася в грудні 2015 року. Усі 6 матчів пройшли на різних стадіонах.

Учасники

Стадіони 
</center>

Таблиця 

|}

1 тур

2 тур

3 тур

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Європи з футболу 2016